Papp Imre (1907–1965) építész
 Papp Imre (1907–1987) erdélyi magyar nyelvész
 Papp Imre (1933–2020) kézilabdázó, nemzetközi kézilabda-játékvezető, technikai vezető
 Papp Imre (1948–2015) történész, egyetemi tanár, az MTA doktora
 Papp Imre (1949) vajdasági újságíró
 Papp Imre (1951–2021) énekes, billentyűs, dalszerző, a Gemini együttes tagja
 Papp Imre (1954–) prágai magyar költő
 Papp Imre (1971) jogász, szakállamtitkár, egyetemi oktató